Tyenna – città fantasma australiana in Tasmania
 Tyenna – fiume australiano in Tasmania